Елена Колесник (род. 2 ноября 1990 года, Одесса, Украина) — украинский боец ММА, боксер, кикбоксер. Мастер спорта Украины по боксу. Мастер спорта Украины по тайскому боксу. Общественный деятель.

Спортивная карьера

Бокс 
 Чемпионат Украины по боксу 2012 г. — 
 Международный турнир по боксу им. С. Б. Трестина 2012 г. — 
 Чемпионат Украины по боксу 2013 г. — 
 Чемпионат Украины по боксу 2014 г. — 
 Кубок Украины по боксу 2014 г. — 
 Кубок Украины по боксу 2015 г. —

Тайский бокс 
Чемпионка Украины по тайскому боксу 2010 г.Чемпионка Кубка Украины по тайскому боксу 2010 г., 2011 г., 2014 г.Финалистка Чемпионата Европы по тайскому боксу 2011 г.Бронзовый призёр Чемпионата Мира по тайскому боксу 2015 г. .

Кикбоксинг 
Чемпионка Кубка Мира по кикбоксингу 2011 г. (WAKO).

Карате 
Чемпионка Украины по карате 2015 г.

Смешанные боевые искусства 
Первый бой на профессиональном ринге провела 05 марта 2016 года в городе Нинбо, Китай, на турнире WBK, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде.

Второй бой на профессиональном ринге провела в городе Нинбо, Китай, на турнире WBK-15, против китаянки Сяоминг Ванг, и одержала победу во втором раунде удушающим приемом.

Осенью 2015 года была приглашена в США в качестве спарринг-партнера Ронды Раузи, одной из лучших бойцов ММА в мировом рейтинге вне весовых категорий, где провела несколько месяцев.

Статистика боёв:
К-1 1 бой, 1 победа нокаутом, 0 поражений
ММА 10 боёв 5 побед, 4 поражения, 1 несостоявшийся

Общественная деятельность 
Елена Колесник 25 октября 2020 года в составе избирательного списка политической партии "Слуга Народа" приняла участие в выборах в Одесский городской совет.

Ссылки 
 Статистика боёв на сайте SHERDOG
 Профиль спортсменки Instagram
 Профиль спортсменки Facebook
 Профиль спортсменки Facebook
 Официальный видеоканал спортсменки

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Женщины-боксёры